В чемпионате СССР среди команд мастеров второй лиги 1983 года приняли участие 159 коллективов, которые были разделены на девять территориальных зон.

Команды с Украины соревновались в 6 зоне. В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР. В этом сезоне им стала команда СКА (Киев). Как и в прошлом чемпионате, согласно регламенту, команды второй лиги должны были иметь в заявке не менее двух футболистов до 18 лет, один из которых должен в обязательном порядке выходить на футбольное поле. В случае отсутствия такого игрока, команда играла в неполном составе.

Итоги первенства 
Турнир проводился с 25 марта по 24 октября. Всего было сыграно 650 матчей, в которых забито 1495 мячей (в среднем 2,30 за игру). Лучшим бомбардиром стал форвард киевских армейцев Виктор Насташевский, с рекордным для первенства показателем — 41 гол за сезон. Приз «Рубиновый кубок», вручаемый газетой «Молодь України» самой результативной команде, получил «Колос» из Павлограда.

Турнирная таблица

Матчи

Лучшие бомбардиры

Переходные матчи 
В переходных играх за право повысится в классе, участвовали девять команд победивших в зональных соревнованиях. Коллективы были разделены на три группы. Чемпион Украинской ССР — киевский СКА, финишировавший в зональном первенстве на две недели позже своих соперников по группе, не смог должным образом восстановится после длительного турнира и подготовиться к играм, выступил неудачно в переходном турнире, заняв лишь третье место. Путёвки в первую лигу завоевали команды «Иртыш» (Омск), «Спартак» (Орджоникидзе) и «Динамо» Батуми.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Источники 
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.
 Л. Н. Романенко «Футбол-84». — Киев: «Здоровье», 1984. — 120 с.

Примечания

Ссылки 
 1983. Вторая лига, 6 зона
 Результаты на WildStat.ru